Чоловіча дуатлонна гонка на дистанції 15 км + 15 км у програмі Зимових Олімпійських ігор 2010 відбулася 20 лютого 2010 року в Олімпійському парку Вістлера, Вістлер, Британська Колумбія.

У дуатлоні лижники пробігають першу половину дистанції класичним стилем, а другу, змінивши лижі, вільним стилем. Такий формат гонки на 30 км встановлений після Турінської олімпіади.

Гонку виграв швед Маркус Гельнер. Ця перемога стала першою для Швеції в традиційних видах лижних гонок ще від Олімпіади в Калгарі, де тріумфував Гунде Сван.

Результати

Посилання в тексті

Посилання 
 Олімпійські результати : чоловіча гонка на 30 км, з http://www.vancouver2010.com/; отримано 2010-02-19.

Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2010